Турнір Gippsland Trophy з'явився в програмі WTA туру в 2021 році.

Титул виграла Елісе Мертенс, здолавши в фіналі Каю Канепі з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні тенісистки
Перші десять тенісисток отримали право починати турнір з другого кола. 

  Сімона Халеп (чвертьфінал)
  Наомі Осака (півфінал, знялася)
  Еліна Світоліна (чвертьфінал)
  Орина Соболенко (2 коло)
  Йоганна Конта (3 коло)
  Іга Швйонтек (3 коло)
  Елісе Мертенс (Чемпіонка)
  Кароліна Мухова (чвертьфінал, знялася)
  Катерина Олександрова (півфінал)
  Ван Цян (2 коло)
  Чжен Сайсай (1 коло)
  Каролін Гарсія (3 коло)
  Олена Остапенко (3 коло)
  Коко Гофф (2 коло)
  Полона Герцог (2 коло)
  Лаура Зігемунд (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання
 Main draw 
 Official entry list 

Gippsland Trophy - Singles
2021 Singles